Червонозна́м'янська сільська́ ра́да — назва декількох органів місцевого самоврядування.

Червонознам'янська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район; центр — село Шевченкове.
 Червонознам'янська сільська рада — Одеська область, Іванівський район; центр — село Знам'янка.
 Червонознам'янська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район; центр — село Нова Знам'янка.

Див. також 
 Червона Знам'янка
 Червонознам'янка